Мари́на Анто́новна Дени́кина (, Екатеринодар — , Версаль) — французская журналистка, историк, дочь генерала Антона Деникина и Ксении Деникиной. Покинула Россию в 1920 году вместе с семьей ещё будучи ребёнком; семья с 1926 года жила во Франции.

Биография 

Генерал А. И. Деникин мечтал о «сыне Ваньке», но Ксения в феврале 1919 года подарила ему девочку. Первоначально Ксения Деникина хотела назвать дочь Ариадной, а Деникин хотел назвать Марией. Остановились на компромиссном имени Марина. Когда ей было 4 года, отец научил её читать, писать и считать до ста. Детских книг у Деникина в эмиграции не было, и он учил дочь русскому языку по Лермонтову, имея полное собрание его сочинений.

С первым мужем развелась. Вышла вторым браком замуж за французского историка Жана-Франсуа Кьяппа, приобрела титул графини.

Много лет Марина проработала на телевидении, писала книги, больше о русской истории, под псевдонимом Марина Грей. Работая на телевидении, она вела передачи с Жераром Филиппом, Пабло Пикассо, Марком Шагалом, Сальвадором Дали, Эдит Пиаф, Франсуазой Саган.

После того, как Жорж Помпиду вместо Шарля де Голля стал президентом Франции, он сказал, что не хочет больше видеть Марину Грей на телевидении, и по этим политическим причинам она ушла из тележурналистики.

В 2005 году согласилась на перевоз останков своего отца Антона Ивановича Деникина (умер в 1947 году, захоронен в США) и матери, Ксении Васильевны Деникиной (умерла в 1973 году, захоронена во Франции) на родину в Россию.

Марина Деникина подарила Президенту России Владимиру Путину шашку своего отца.

Умерла 16 ноября 2005 года через месяц с небольшим после перезахоронения Деникиных. У неё остались сын Мишель Буде и несколько внучек.

Книги М. А. Деникиной 
 «Мой отец — генерал Деникин»,
 «Расследование об убийстве Романовых»,
 «Генерал умирает в полночь»,
 «Распутин» и др.

Примечания

Ссылки 

Русские эмигранты первой волны во Франции